Чистый Бор — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чистый Бор — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Чистый Бор — деревня в Новоржевском районе Псковской области.